Сейчас вылетит птичка! — многозначное понятие:

 «Сейчас вылетит птичка!» — фраза, которую часто произносят фотографы для привлечения взглядов детей в объектив фотоаппарата, поскольку в начале XX века использовалась статуэтка птички, издававшая трели, напоминающие пение птиц.
 «Сейчас вылетит птичка!» (англ. Look at the Birdie) — собрание коротких рассказов американского писателя Курта Воннегута.

Примечания